Torbalı (plaats)
Torbalı (district)